Э́бби-Ро́уд (, букв. «Аббатская дорога»):

 Эбби-Роуд — улица в Лондоне.
 «Эбби-Роуд» — комплекс звукозаписывающих студий на одноимённой улице.

См. также 
 Abbey Road (1969) — последний по времени записи альбом The Beatles.